Andrzej Kudelski (1931–1980) – polski dziennikarz
 Andrzej Kudelski (ur. 1952) – polski zapaśnik
 Andrzej Kudelski – polski profesor nauk chemicznych

Przypisy